A2 o Autovia del Nord-est
 Antigament, abreviatura de la cadena France 2
 A2, segon nivell de coneixement en un idioma del marc europeu comú de referència per a les llengües
 A2 (míssil)
 A2 (avió)
 DIN A2, format de full de paper gran, segons la norma ISO 216
 Una divisió de les llengües biumandares
 Annexina A2 tipus de proteïna